Мерссен (село) — село в в провинции Лимбург (Нидерланды)
 Мерссен (община) — община в провинции Лимбург.